«Вашингтонское такси» — американский комедийный фильм 1983 года режиссёра Джоэла Шумахера.

Теглайн: «Let the wackiest Cab Co. in Town take you for a ride!»

Сюжет 

Альберт Хокенберри переезжает в Вашингтон и устраивается стажёром в небольшой таксопарк, принадлежащий приятелю его покойного отца — Гарольду. Компания находится на грани банкротства, и владелец готов на всё, чтобы остаться на плаву. Он просит таксистов проявить творческую жилку и сделать всё возможное для спасения фирмы. Но тут случается непредвиденное: Альберта похищают.

В ролях 

 Макс Гэйл — Гарольд
 Адам Болдуин — Альберт Хокенберри
 Мистер Ти — Сэмсон
 Чарли Барнетт — Тайрон Биуотер
 Гэри Бьюзи — Делл
 Глория Гиффорд — Мисс Флойд
 Марша Уорфилд — Офелия
 Билл Мар — Бэба
 Пол Родригес — Ксавье
 Питер Пол — Бадди
 Дэвид Пол — Баззи
 Диана Беллами — Моди
 Джей В. Смит — чёрный похититель
 Ньют Арнольд — шеф ФБР
 Энн Де Сальво — Мирна
 Джим Муди — Арни
 Дэнис Горди — Дэнис
 Алфи Браун — Мэтти 
 Скотт Немес — сын посла
 Сента Мозес Микан — дочь посла
 Дон Яаков — посол
 Энн Гилфорд — жена посла
 Патриция Дафф — элегантная блондинка в баре
 Марта Джейн Urann — пассажир в автомобиле
 Майкл Десанто — охрана посольства
 Дейл Стивенсон — охрана посольства
 Скотт Перри — Агент ФБР
 Ирвин Мацукио — китайский официант
 Чарльз Дж Барон — бортпроводник
 Кеннет Ван Аукен — швейцар
 Чарльз Бувье — милиционер # 1
 Рон Кэнада — милиционер # 4
 Джейси Купер — репортёр
 Айрин Кара — камео

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. Роджер Эберт оценил фильм в 2 звезды из 4.

Примечания 

Фильмы США 1983 года
Фильмы Джоэла Шумахера
Кинокомедии США
Кинокомедии 1983 года
Фильмы Universal Pictures
Фильмы о такси
Фильмы с музыкой Джорджо Мородера